Gminy w USA:
 Currituck (ang. Currituck Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hyde
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Currituck (ang. Currituck County) – w stanie Karolina Północna